Lamble ist der Familienname der folgenden Personen:
 Martin Lamble (1949–1969), britischer Folkrockschlagzeuger
 Regan Lamble (* 1991), australische Geherin